Het ATP-toernooi van Rotterdam 1997 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 1997) werd van 3 tot en met 9 maart 1997 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1997 trok 94.982 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1 = Finale
| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Daniel Vacek
| RD1-score1-1=64
| RD1-score1-2=65
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=2
| RD1-team2= Richard Krajicek
| RD1-score2-1=7
| RD1-score2-2=7
| RD1-score2-3= 
}}

Bovenste helft

| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= R Fromberg
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= O Delaître
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= J Eltingh
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=65
| RD1-score14-3=4
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= R Furlan
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= À Corretja
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=3
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= G Ivanišević
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=65
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= G Raoux
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=3
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= J Van Herck
| RD2-score03-1=64
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= P Korda
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= D Vacek
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=1
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= O Delaître
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=65
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= R Furlan
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2='''7
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

1997
Rotterdam